Athamanta rupestris är en flockblommig växtart som beskrevs av Dominique Villars. Athamanta rupestris ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
rupestris